Cinco ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cinco (Kalifornien)
 Cinco (West Virginia)
 Cinco Bayou (Florida)
 Cinco Ranch (Texas)
 Cinco Soles (Arizona)